Торричелла-Верцате () — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, в провинции Павия.

Население составляет 831 человек (2008 г.), плотность населения составляет 267 чел./км². Занимает площадь 4 км². Почтовый индекс — 27050. Телефонный код — 0383.

Покровителем коммуны почитается святой животворящий Крест Господень, празднование 3 мая.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт:

Ссылки 
 Национальный институт статистики
 Национальный институт статистики